Sobor (Hongarije), een dorp en gemeente in het Hongaarse comitaat Győr-Moson-Sopron
Sobor (kerk), een raad van bisschoppen en afgevaardigden van geestelijken en leken